НФЛ в сезоне 1986 — стал 67-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Нью-Йорк Джетс 35, Канзас-Сити Чифс 15
 Плей-офф дивизионов:
 Кливленд Браунс 23, Нью-Йорк Джетс 20 (ot)
 Денвер Бронкос 22, Нью-Ингленд Пэтриотс 17
 Финал конференции: Денвер Бронкос 23, Кливленд Браунс 20 (ot)

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Вашингтон Рэдскинз 19, Лос-Анджелес Рэмс 7
 Плей-офф дивизионов:
 Вашингтон Рэдскинз 27, Чикаго Бэарз 13
 Нью-Йорк Джайентс 49, Сан-Франциско 49ерс 3
 Финал конференции: Нью-Йорк Джайентс 17, Вашингтон Рэдскинз 0

Супербоул XXI 
Нью-Йорк Джайентс (НФК) 39, Денвер Бронкос (АФК) 20

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьих, П% = Процент выигранных матчей, ОН = Очки набранные, ОП = Очки пропущенные

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1986.pdf Сезон 1986 года в деталях]

Сезоны НФЛ